Радя́нська ву́лиця — колишня радянська назва вулиць в Україні. Більшість вулиць з такою назвою переважно перейменовані, але деякі вулиці на тимчасово окупованих територіях зберегли свою назву.



Поточні назви 
 Радянська вулиця — вулиця у Луганську
 Радянська вулиця — вулиця у Чорнобилі

Колишні назви 
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в Авдіївці
 Радянська вулиця — колишня назва Європейської вулиці в Андрушівці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Апостоловому
 Радянська вулиця — колишня назва Колодязної вулиці у Бабаях
 Радянська вулиця — колишня назва Української вулиці у Балаклії
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Олександрівська у місті Балта
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Григорія Данилевського у Барвінковому
 Радянська вулиця — колишня назва Європейської вулиці у Баранівці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності у Бахмуті
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності у Безлюдівці
 Радянська вулиця — колишня назва Щасливої вулиці у Березівці
 Радянська вулиця — колишня назва Рівненської вулиці у Березному
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Героїв України у Бершаді
 Радянська вулиця — колишня назва Свято-Георгіївської вулиці у Білгороді-Дністровському
 Радянська вулиця — колишня назва Паркової вулиці у Білицькому
 Радянська вулиця — колишня назва Дачної вулиці у Білозерському
 Радянська вулиця — колишня назва Слов'янської вулиці у Білокуракиному
 Радянська вулиця — колишня назва Покровської вулиці у Білопіллі
 Радянська вулиця — колишня назва Сонячної вулиці у Більмаці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Павла Сніцара у Благовіщенському
 Радянська вулиця — колишня назва Стрілецької вулиці у Бобровиці
 Радянська вулиця — колишня назва Української вулиці у Богодухові
 Радянська вулиця — колишня назва Медичної вулиці у Божедарівці
 Радянська вулиця — колишня назва Лугової вулиці у Борзні
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні у Борисполі
 Радянська вулиця — колишня назва Затишної вулиці у Боровій
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут у Боярці
 Радянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Будах
 Радянська вулиця — колишня назва Осінній вулиці у Васильківці
 Радянська вулиця — колишня назва Державної вулиці у Василівці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Шевченка у Васищевому
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Великому Бурлуці
 Радянська вулиця — колишня назва Дніпровської вулиці у Верхівцевому
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Поля у Верхньодніпровську
 Радянська вулиця — колишня назва Покровської вулиці у Веселому
 Радянська вулиця — колишня назва Слов'янської вулиці у Вільногірську
 Радянська вулиця — колишня назва Козацької вулиці у Вільнянську
 Радянська вулиця — колишня назва Затишної вулиці у Вовчанську
 Радянська вулиця — колишня назва Ксеніївської вулиці у Вознесенську
 Радянська вулиця — колишня назва Європейської вулиці у Ворзелі
 Радянська вулиця — колишня назва Української вулиці у Волновасі
 Радянська вулиця — колишня назва Михайлівської вулиці у Вороніжі
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Миру у Вугледарі
 Радянська вулиця — колишня назва Зеленої вулиці у Гадячі
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Свободи у Гайсині
 Радянська вулиця — колишня назва Слов'янської вулиці у Генічеську
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Свободи у Гірнику
 Радянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Горішних Плавнях
 Радянська вулиця — колишня назва Полтавської вулиці у Гребінці
 Радянська вулиця — колишня назва Подолянської вулиці у Гуляйполі
 Радянська вулиця — колишня назва Харківської вулиці у Дергачях
 Радянська вулиця — колишня назва Славної вулиці у Дніпрі
 Радянська вулиця — колишня назва Банкової вулиці у Добропіллі
 Радянська вулиця — колишня назва Слобожанської вулиці у Дробишевому
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Степана Руданського у Дунаєвцях
 Радянська вулиця — колишня назва Української вулиці в Енергодарі
 Радянська вулиця — колишня назва провулка Академіка Векслера у Житомирі
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Валерія Брезденюка у Жмеринці
 Радянська вулиця — колишня назва Європейської вулиці у Жовтих Водах
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Академіка Чабаненка у Запоріжжі
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Зачепилівці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Лесі Українки у Зінькові
 Радянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Змієві
 Радянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Золотому
 Радянська вулиця — колишня назва Каштанової вулиці у Золочеві
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Єдності в Ізмаїлі
 Радянська вулиця — колишня назва Великої Голицької вулиці в Іллінцях
 Радянська вулиця — колишня назва Варшавської вулиці в Ірпені
 Радянська вулиця — колишня назва Залізничної вулиці у Камені-Каширському
 Радянська вулиця — колишня назва Заводської вулиці у Кам'янському
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Кам'янці-Дніпровській
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Отця Анатолія Жураковського у Києві
 Радянська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці у Кирилівці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Павла Загребельного у Кобеляках
 Радянська вулиця — колишня назва Української вулиці у Козятині
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Кобзарів у Конотопі
 Радянська вулиця — колишня назва Торгової вулиці у Коростені
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Коростишеві
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Коротичі
 Радянська вулиця — колишня назва Слов'янської вулиці у Корюківці
 Радянська вулиця — колишня назва Лівобережної вулиці у Костянтинівці
 Радянська вулиця — колишня назва Об'їзної вулиці у Котельві
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Гончаренко у Кочетці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Єдності у Краматорську
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Красногорівці
 Радянська вулиця — колишня назва Козацької вулиці у Краснограді
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Академіка Маслова у Кременчуці
 Радянська вулиця — колишня назва Банкової вулиці у Кремінній
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Олександра Савченка у Крижополі
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у Криничках
 Радянська вулиця — колишня назва Покровської вулиці у Кураховому
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Енергетиків у Ладижині
 Радянська вулиця — колишня назва Слобожанської вулиці у Лимані
 Радянська вулиця — колишня назва Виноградної вулиці у Липовці
 Радянська вулиця — колишня назва Штейгерської вулиці у Лисичанську
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Олександра Лавренка у Лозовій
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Дружби у Лосинівці
 Радянська вулиця — колишня назва Сенчанської вулиці у Лохвиці
 Радянська вулиця — колишня назва Володимирського проспекту у Лубнах
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Винниченка у Львові
 Радянська вулиця — колишня назва Слобожанської вулиці у Люботині
 Радянська вулиця — колишня назва Преображенської вулиці у Любечі
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Магдалинівці
 Радянська вулиця — колишня назва Покровської вулиці у Малині
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Малій Данилівці
 Радянська вулиця — колишня назва Сонячної вулиці у Мангуші
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Єдності у Марганці
 Радянська вулиця — колишня назва Харлампіївської вулиці у Маріуполі
 Радянська вулиця — колишня назва Зоряної вулиці у Межовій
 Радянська вулиця — колишня назва Української вулиці у Мелітополі
 Радянська вулиця — колишня назва Бузкової вулиці у Мені
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Культури у Мерефі
 Радянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Миколаєві
 Радянська вулиця — колишня назва Святомиколаївської вулиці у Миколаївці
 Радянська вулиця — колишня назва Гірничної вулиці у Мирнограді
 Радянська вулиця — колишня назва Молодіжної вулиці у Мирополі
 Радянська вулиця — колишня назва Привітної вулиці у Михайлівці
 Радянська вулиця — колишня назва Думської вулиці у Ніжині
 Радянська вулиця — колишня назва Паркової вулиці у Нікольському
 Радянська вулиця — колишня назва Бузкової вулиці у Нікополі
 Радянська вулиця — колишня назва Сонячної вулиці у Новоайдарі
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Чалого у Новгороді-Сіверському
 Радянська вулиця — колишня назва Гетьманської вулиці у Новомосковську
 Радянська вулиця — колишня назва Зоряної вулиці у Новопокровці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Чаплінського в Обухові
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Тараса Шевченка в Овручі
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Василя Юхимовича в Олевську
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Лесі Українки в Оратові
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Оріхові
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Тарашкевича в Остері
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Ганни Світличної у Павлограді
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності у Панютиному
 Радянська вулиця — колишня назва Спортивної вулиці у Первомайському
 Радянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Перещепиному
 Радянська вулиця — колишня назва Успенської вулиці у Переяславі
 Радянська вулиця — колишня назва Української вулиці у Першотравенську
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Героїв України у Петропавлівці
 Радянська вулиця — колишня назва Яблуневої вулиці у Печенігах
 Радянська вулиця — колишня назва Ярмаркової вулиці у Пирятині
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Південному
 Радянська вулиця — колишня назва Державної вулиці у Підгородному
 Радянська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці у Пісочині
 Радянська вулиця — колишня назва Аграрної вулиці у Подільську
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Амосова у Покотилівці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Юності у Пологах
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Мамонтова у Попасної
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Майдану у Попільні
 Радянська вулиця — колишня назва Садової вулиці у Приазовському
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Миру у Приколотному
 Радянська вулиця — колишня назва Слов'янської вулиці у Приморську
 Радянська вулиця — колишня назва Кролевецької вулиці у Путивлі
 Радянська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці у П'ятихатках
 Радянська вулиця — колишня назва Феодосіївської вулиці у Радомишлі
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Райгородоці
 Радянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Ржищеві
 Радянська вулиця — колишня назва Козацької вулиці у Рогані
 Радянська вулиця — колишня назва Затишної вулиці у Роздільній
 Радянська вулиця — колишня назва Смарагдової вулиці у Романові
 Радянська вулиця — колишня назва Пригородської вулиці у Ромнах
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у Рубіжному
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля у Ружині
 Радянська вулиця — колишня назва Еллінської вулиці у Сартані
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Магдебурзького Права у Світловодську
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Селидовому
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Довженка у Синельниковому
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Ломоносова у Слобожанському
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці 5 Липня у Слов'янську
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Академіка Вернадського у Смілі
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні у Смотричі
 Радянська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Солоному
 Радянська вулиця — колишня назва Світлої вулиці у Станиці Луганській
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності у Старобільську
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Олександра Олеся у Сумах
 Радянська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці у Теплиці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Дружби у Токмаці
 Радянська вулиця — колишня назва Незалежної вулиці у Томаківці
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Визволителів Донбасу у Торецьку
 Радянська вулиця — колишня назва Паркової вулиці у Троїцькому
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Небесної Сотні в Умані
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Івана Ступака у Фастові
 Радянська вулиця — колишня назва Раднянської вулиці у Харкові
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Херсоні
 Радянська вулиця — колишня назва Озерної вулиці у Хорошевому
 Радянська вулиця — колишня назва Поштової вулиці у Часовому Яру
 Радянська вулиця — колишня назва вулиці Анатолія Лупиноса у Черкасах
 Радянська вулиця — колишня назва Української вулиці у Чернігівці
 Радянська вулиця — колишня назва Вокзальної вулиці у Чортомлику
 Радянська вулиця — колишня назва Новосадової вулиці у Чугуєві
 Радянська вулиця — колишня назва Шкільної вулиці у Широкому
 Радянська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці у Шполі
 Радянська вулиця — колишня назва Центральної вулиці у Щасті
 Радянська вулиця — колишня назва Вишневої вулиці у Якимівці
 Радянська вулиця — колишня назва Зеленої вулиці у Ямполі

Див. також 
 Советська вулиця
Вулиці в Україні